Booth se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Beatrice C. Booth
 John Richmond Booth
 Thomas Jonas Booth